

Persone 
 Henry H. Travers (1844-1928) – naturalista e tassidermista neozelandese
 Henry Travers (1874-1965) – attore britannico
 Richard Travers (1885-1935) – attore canadese
 P. L. Travers (1899-1996) – scrittrice australiana naturalizzata britannica
 Bill Travers (1922-1994) – attore britannico
 Mary Travers (1936-2009) – cantante statunitense
 Pat Travers (1954) – chitarrista canadese

Geografia

Canada 
 Travers – località nella divisione No. 5 (Alberta)

Stati Uniti d'America 
 Travers – località nella contea di Barry (Missouri)

Svizzera 
 Travers – ex comune ora frazione di Val-de-Travers, comune nel distretto di Val-de-Travers (Canton Neuchâtel)
 Val-de-Travers – comune nel distretto di Val-de-Travers (Canton Neuchâtel)

Altro 
 Travers – nome proprio di persona inglese maschile
 Quentin Travers – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Travers – cratere mercuriano

Pagine correlate 
 Mary Travers – pagina di disambiguazione